Андре́й Ильи́н:
 Ильин, Андрей Витальевич (род. 1963) — историк права, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства юридического факультета СПбГУ.
 Ильин, Андрей Владимирович (род. 1966) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ильин, Андрей Епифанович (род. 1960) — советский и российский актёр.

 Ильин, Андрей — иконописец XVII века.
 Андрей Ильин (род. 1956) — русский писатель-детективщик, выживальщик.